Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка () — британский комедийный фильм, продолжение фильма «Агент Джонни Инглиш» (2003). Как и первая часть, фильм является пародией на шпионские боевики, в том числе на последние фильмы о Джеймсе Бонде. В качестве режиссёра фильма выступил Оливер Паркер, сценарий написали Хэмиш Мак-Колл и Уильям Дэвис. В главных ролях снялись Роуэн Аткинсон и Джиллиан Андерсон, второстепенные роли исполнили Рик Майалл, Доминик Уэст, Розамунд Пайк и Дэниел Калуя. Мировая премьера прошла 23 сентября 2011 года (в России — 15 сентября).
Тэглайн фильма: «Он не ищет лёгких путей».

Описание сюжета 
Действие фильма разворачивается через восемь лет после событий предшествующего фильма. C тех пор карьера сэра Джонни Инглиша пошла под откос. За пять лет до начала фильма его направили с заданием в Мозамбик, но миссия закончилась убийством президента Мозамбика. Теперь он живёт в монастыре в горах Тибета, прячась ото всех из-за стыда, сожалений и обвинений в провале миссии, параллельно изучая тайны монахов Тибета. Фильм начинается, когда герой приходит к одному из монахов в поиске ответа на вопрос: «Готов ли он?». Британская разведка MI7 снова нуждается в нём, чтобы тот сорвал заговор группы «Вартекс», планирующую убить китайского премьер-министра. Лишь ему известно, что на самом деле произошло на задании, однако в этот раз дела обстоят иначе, а именно вместе с сэром Джонни Инлишем со злом будет бороться спецагент Такер.

В ролях 

Режиссёр русского дубляжа — Ярослава Турылёва

Производство 
Universal Pictures впервые заявило о выпуске продолжения «Джонни Инглиша» 8 апреля 2010 года, через 8 лет после выхода первого фильма.

Съёмки начались 11 сентября 2010 года в центральном Лондоне на Кэннон-стрит с дальнейшими планами съёмок на 13 сентября 2010 года в Броккет-холл (Хартфордшир) и позже в Хаули-Вудс в Хэмпшире и Гонконге. Съёмки проходили и на улице Мэлл в центральном Лондоне 25 сентября 2010 года.

По сюжету фильма агент Джонни Инглиш получает в своё распоряжение автомобиль Rolls-Royce Phantom Coupé с 16-цилиндровым двигателем объёмом 9 литров.
Автомобиль в такой комплектации не является вымыслом создателей фильма. В своём интервью журналисту Джереми Кларксону Роуэн Аткинсон рассказал, что он знал о планах BMW установить такой двигатель на этот автомобиль. Несколько рабочих образцов этого силового агрегата были созданы и установлены на предсерийных машинах, однако в окончательном варианте для серийного автомобиля был сделан выбор в пользу двигателя с более традиционным объёмом 6,75 л.
Тем не менее компания BMW по просьбе Аткинсона предоставила в распоряжение съёмочной группы кинофильма именно такой уникальный автомобиль с двигателем объёмом 9 литров

Имеются отсылки к сериалу «Чёрная гадюка» и Бондиане.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 
  

Кинокомедии Великобритании
Комедии о шпионах
Кинокомедии 2011 года
Фильмы-сиквелы
Фильмы Universal Pictures
Фильмы о Лондоне
Тибет в массовой культуре
Кинопародии
Фильмы Working Title Films
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 2011 года
Фильмы StudioCanal